Ел Раудал има више значења:

 Ел Раудал, Јовалтахапан (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Раудал (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Раудал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Раудал (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Раудал, Раудал де лас Флорес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику